Saacke ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Carl Saacke, Unternehmer
 Fritz Saacke (1926–2017), deutscher Landrat und Landtagsabgeordneter (CDU)
 Warja Saacke, Pseudonym von Heddy Pross-Weerth (1917–2004), deutsche Übersetzerin, Literaturkritikerin, Publizistin und Autorin

Saacke bezeichnet:
 Saacke (Unternehmen), Unternehmen für industrielle und maritime Feuerungstechnologien